Marktflecken steht für:

 Marktgemeinde, eine Ansiedlung mit dem Recht, einen ständigen Markt abzuhalten (alter Ausdruck)
 Minderstadt, eine Stadt mit eingeschränkten Stadtrechten
 Titularstadt, eine Gemeinde, die als Stadt bezeichnet wird, dies aber nicht ist

Siehe auch:

 Flecken (Ort)